De klassenoudste (Engels: Prefect) is een begrip uit de Harry Potterboeken van J.K. Rowling.

De klassenoudsten worden op Zweinstein per afdeling aangeduid door het schoolhoofd en zijn verantwoordelijk voor hun afdeling. Per afdeling zijn er vier klassenoudsten: twee uit het vijfde jaar, en twee uit het zesde jaar. De klassenoudsten worden gekozen door de schoolleiding, krijgen een speciale badge en mogen gebruikmaken van een speciale badkamer.

Enkele personages die klassenoudste zijn geweest
 Ron Wemel
 Percy Wemel
 Charlie Wemel
 Bill Wemel
 Hermelien Griffel
 Carlo Kannewasser
 Remus Lupos
 Draco Malfidus
 Marten Vilijn
 Patty Park
 Ernst Marsman
 Hannah Albedil
 Anton Goldstein
 Padma Patil
 Lily Evers
 Lucius Malfidus
 Patricia Hazelaar

Zweinstein